Koçoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Koç“ (Widder).

Namensträger 
 Alec Koçoğlu (* 1994), US-amerikanisch-türkischer Eishockeyspieler
 Andy Koçoğlu (* 1992), US-amerikanisch-türkischer Eishockeyspieler

Sonstiges 
 Koçoğlu (Sarıkamış), Ortschaft im türkischen Landkreis Sarıkamış

Familienname
Türkischer Personenname